Майкл Томас «Майк» Гмински (; родился 3 августа 1959 года, Монро, штат Коннектикут) — американский профессиональный баскетболист польского происхождения.

Ранние годы 
Майк Гмински родился в городе Монро (штат Коннектикут), учился в Монровской школе Масюк, в которой играл за местную баскетбольную команду. В 1980 году окончил Университет Дьюка, где в течение четырёх лет играл за команду «Дьюк Блю Девилз», в которой провёл успешную карьеру, набрав в итоге 2323 очка и 1242 подбора, к тому же один раз помог выиграть своей команде регулярный чемпионат конференции Атлантического Побережья (1979), два раза — турнир конференции Атлантического Побережья (1978, 1980) и один раз помог вывести свою команду в финал студенческого чемпионата NCAA (1978), где она уступила в финале (88—94) команде «Кентукки Уайлдкэтс».

Карьера в НБА 
Играл на позиции центрового. В 1980 году был выбран на драфте НБА под 7-м номером командой «Нью-Джерси Нетс». Позже выступал за команды «Филадельфия-76», «Шарлотт Хорнетс» и «Милуоки Бакс». Всего в НБА провёл 14 сезонов. В 1979 году признавался баскетболистом года среди студентов конференции Atlantic Coast. Один раз включался в 1-ую всеамериканскую сборную NCAA (1979), а также один раз — во 2-ую всеамериканскую сборную NCAA (1980). Всего за карьеру в НБА сыграл 938 игр, в которых набрал 10 953 очка (в среднем 11,7 за игру), сделал 6480 подборов, 1203 передачи, 507 перехватов и 989 блокшотов.

Майк Гмински считался неплохим исполнителем штрафных бросков по сравнению с другими центровыми, при росте в 211 см он за время своей карьеры реализовал 84% своих попыток.

В замечательном сезоне 1989/1990 годов Гмински и его товарищами по команде договорились о том, что если «Сиксерс» выиграет 10 игр подряд, то они друг другу прокалят уши. Когда же их команда выиграла 12 матчей кряду, Майк, Рик Махорн и другие их партнёры в ознаменование своего подвига приобрели себе спортивные бриллиантовые серьги.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Дьюк Блю Девилз» (баскетбол)
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Шарлотт Хорнетс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Родившиеся в округе Фэрфилд (Коннектикут)‎